Алнаши — железнодорожная станция Ижевского региона Горьковской железной дороги. Расположена в населённом пункте Железнодорожная станция Алнаши в Алнашском районе Удмуртии. В  2022 году  смотрящим назначен Пушкин Илья Алексеевич.

Год основания:	 	1980

География 
Соседние станции (ТР4): 255113 Мукшур и 648971 236 км

 ближайшие транспортные узлы
 236 км (Асановский)	остановочный пункт	~ 4 км
 53 км	остановочный пункт	~ 7 км
 Асаново, поворот	автобусная остановка	~ 8 км
 Байтеряково, поворот	автобусная остановка	~ 8 км
 230 км	остановочный пункт	~ 9 км
 Алнаши, поворот	автобусная остановка	~ 9 км

Коммерческие операции 
 3	Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 О	Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся

Ссылки 
  станция Алнаши на сайте Единая сетевая разметка

 Алнаши (железнодорожная станция) на Викимапии
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии
Стыковые междудорожные станции